Miss Météores Live est le DVD de la tournée 2009-2010 d'Olivia Ruiz.

Ce double DVD fut enregistré le  au Zénith de Nantes.

Les pistes 

Le premier DVD contient l'intégralité du concert filmé :
 Les crêpes aux champignons
Goûtez-moi !
J'aime pas l'amour
 Spit the devil
 Peur du noir
 Elle panique
I need a child
 Les météores
Diamonds are a girl's best friends
J'traîne des pieds (Mi Cara Arañada)
 La mam
Quijote
Non dits
 Le saule pleureur
 Belle à en crever
 Quedate
Mon petit à petit
 When the night comes
La femme chocolat
 Eight o'clock

Un second DVD truffé de bonus propose :
 un documentaire de Didier Varrod : Autour d'Olivia ;
 un morceau inédit du concert en duo avec Alexandre George des Weepers Circus : La renarde ;
 deux extraits du festival Chant du Gros enregistrés en  : J'aime pas l'amour et Mon petit à petit ;
 deux remixes inédits de la chanson Le saule pleureur par Buck 65 ;
 les clips des trois singles Elle panique, Belle à en crever et Les crêpes aux champignons ;
 trois mini-clips promotionnels de ces trois chansons.

Le CD contient :
 Les crêpes aux champignons
Goûtez moi !
J'aime pas l'amour
 Spit the devil
 Peur du noir
 Elle panique
I need a child
 Les météores
Diamonds are a girl's best friends
J'traîne des pieds (Mi Cara Arañada)
 La mam'''Quijote Le saule pleureur Quedate Belle à en crever Mon petit à petitLa femme chocolat''

Notes et références 

Album d'Olivia Ruiz
Album publié par Polydor
Album live sorti en 2010
DVD musical